Ščedrin, ruski priimek

Znani nosilci priimka 
 Mihail Jevgrafovič Saltikov-Ščedrin (1826–1889), ruski pisatelj
 Rodion Ščedrin (*1932), ruski skladatelj
 Silvester Ščedrin (1791–1830), ruski slikar
 Semjon Ščedrin (1745–1804), ruski slikar

Ruski priimki